Hrvatska
 Zagradci (Netretić), naselje u općini Netretić

BiH
 Zagradci (Gacko, BiH)